Ancotrema är ett släkte av snäckor. Ancotrema ingår i familjen Haplotrematidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Ancotrema